Big Thing — пятый студийный альбом британской нью-вейв группы Duran Duran, выпущенный 18 октября 1988 года. Альбом занял 15-e место в UK Albums Chart и 24-е в Billboard 200. В поддержку пластинки группой был предпринят Big Thing tour, переросший затем в Electric Theatre tour.

Об альбоме 
К концу 1980-х музыкальный формат радио и телевидения существенно изменился и уже значительно отличался от типичного для группы нью-вейв звучания начала 80-х. Альбом Big Thing стал попыткой группы погнаться за модой, взявшись осваивать начавшее тогда развиваться танцевальное направление — хаус, которое во многом повлияло на клубную и популярную музыку 90-х.

Так, главные синглы альбома «I Don’t Wan’t Your Love» и «All She Wants Is» продемонстрировали публике кардинальную смену стиля с мелодичного нью-вейва на более танцевальный, характерный для рейв-культуры. Синглы пользовались относительной популярностью по обе стороны Атлантики (14-е место в Великобритании, 4-е в США и 9-е место в Великобритании, 22-е в США), но третий сингл «Do You Believe in Shame?», более характерный по стилю раннему творчеству Duran Duran, провалился в чартах (30-е в Великобритании и 72-е в США). Эта неудача лишила группу энтузиазма готовить к выходу следующий сингл — хаус-версию песни «Drug (It’s Just a State of Mind)».

Помимо танцевальных нововведений, при работе над Big Thing трио Роудс—Ле Бон—Тейлор продолжило добавлять стилевые направления, веяние которых можно было услышать на их предыдущем альбоме — Notorious (1986). Так, в композициях «Too late Marlene», «Palomino» и «Land», можно заметить влияние соула и лаунджа. Также, начиная с этой пластинки начало развиваться звучание гитарных соло-партий Уоррена Куккурулло, который уже сотрудничал с группой при записи предыдущего Notorious. Его вклад можно заметить в композициях «All She Wants Is» и в инструментальной «Lake Shore Driving».

Список композиций

Участники записи 
Duran Duran
 Саймон Ле Бон — тексты, вокал
 Ник Роудс — клавишные
 Джон Тейлор — бас-гитара

Сессионные музыканты
 Уоррен Куккурулло — гитара
  — гитара («I Don’t Wan’t Your Love»)
  — дополнительные клавишные
  — ударные
  — ударные («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love», «Too Late Marlene», «Do You Believe in Shame?» и «Land»)
 Марк Чентеро — перкуссия («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love», «Too Late Marlene», «Drug (It’s Just a State of Mind)», «Land», «The Edge of America» и «Lake Shore Driving»)
 Луис Чезар Эванде — перкуссия («Lake Shore Driving»)
 Кэролл Фредерикс — бэк-вокал («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love», «Too Late Marlene» и «Land»)
 Джонис Джемисон — бэк-вокал («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love» и «Drug (It’s Just a State of Mind)»)
 Бекки Белл — бэк-вокал («Land»)
 Ивонна Джонс — бэк-вокал («Land»)
 Патрик Бургон — саксофон («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love» и «Drug (It’s Just a State of Mind)»)
 Стен Харрисон — саксофон («Big Thing», «I Don’t Wan’t Your Love» и «Drug (It’s Just a State of Mind)»)
 Дэвид Тофани — саксофон («Too Late Marlene»)
 Глен Фэррис — тромбон («Big Thing» и «Drug (It’s Just a State of Mind)»)
 Лев Солофф — труба («Big Thing»)

Примечания 

Альбомы Duran Duran